Sant Miquel syfta på:

 Sant Miquel – katalanska för Mikael (ärkeängel)
 Sant Miquel de Balansat – en by på den spanska ön Ibiza
 Sant Miquel de Campmajor – kommun i comarca av Pla de l'Estany
 Sant Miquel de Fluvià – kommun i comarca av Alt Empordà

Se även 
 Miquel